Луис Гильермо Мадригаль Гуттьерес (; ) — мексиканский футболист. нападающий клуба «Монтеррей».

Клубная карьера 
Мадригаль — воспитанник футбольной академии клуба «Монтеррей». 8 октября 2011 года в матче против «Эстудиантес Текос» он дебютировал в мексиканской Примере. В том же году Луис стал чемпионом Апертуры. 31 марта 2013 года в поединке против УНАМ Пумас Мадригаль забил свой первый гол за «Монтеррей». Луис также трижды выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

В начале 2014 года Мадригаль на правах аренды перешёл в «Атланте». 6 января в матче против «Леона» он дебютировал за новый клуб. 14 апреля в поединке против «Сантос Лагуна» Луис сделал «дубль», забив свои первые гола за команду из Канкуна.

Летом 2015 года Мадригаль на правах аренды перешёл в «Керетаро». 12 августа в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за новую команду. После возвращения в «Монтеррей», Луис ещё дважды был арендован клубами Лиги Ассенсо «Минерос де Сакатекас» и «Алебрихес де Оахака».

Международная карьера 
В 2009 году Мадригаль принял участие в юношеском чемпионате мира в Нигерии. На турнире он сыграл в матчах против Швейцарии, Бразилии, Японии и Северной Кореи. В поединке против корейцев Луис забил гол.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Мексики Мадригаль стал обладателем чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Ямайки, Кюрасао и дважды Сальвадора. В том же году Луис участвовал в Турнире в Тулоне. Летом 2013 года Мадригаль поехал с молодёжной командой на чемпионат мира в Турцию. На турнире он сыграл в матче против Парагвая.

Достижения 
Командные
«Монтеррей»
 Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2010
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2010/2011
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2011/2012
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2012/2013

Международные
Мексика (до 20)
 Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 Team profile 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»